Jessica Williams (1948-2022), musicienne américaine, pianiste et organiste de jazz ;
 Jessica Williams (née en 1989), actrice et humoriste américaine.